Жан-Ив Приер (), известный под псевдонимом Kid Loco (; род. 19 июня 1964, Антони) — французский музыкант, диджей и продюсер. Некоторые находят его стиль похожим на «Air» и «Stereolab». Его наиболее известный альбом — «A Grand Love Story» (), выпущенный в 1997 году.

Биография 
Он научился играть на гитаре в 13 лет и выступал в составе нескольких французских панк-групп в начале 80-х. В конце десятилетия его интересы сместились в область звукорежиссирования, и он занялся регги и хип-хопом, начав работать в команде «Mega Reefer Scratch». В 1996 Приер создал собственную студию, взял псевдоним Кид Локо и выпустил свой первый сольный альбом «Blues Project» под лейблом «Yellow Productions». Годом позже появился «A Grand Love Story», получивший многие хвалебные отзывы. Ремикс-версия альбома появилась в 1998.

В 1999 «Prelude To A Grand Love Story» () стал его дебютом в США, а годом позже появилась ремикс-версия, «Jesus Life for a Children Under 12 Inches» (). Со своим вторым полноценным альбомом, «Kill Your Darlings» (), он поднялся на вершину популярности.

Дискография 
 Blues Project (1996)
 A Grand Love Story (1997)
 Prelude To A Grand Love Story (1999)
 Jesus Life for Children Under 12 Inches (альбом ремиксов, 2000)
 DJ-Kicks: Kid Loco (1999)
 Kill Your Darlings (2001)
 Kill Your Darlings — инструментальная версия (2002)
 Kid Loco Vs. Godchild — (2002)
 Another Late Night: Kid Loco (диджейский сет, 2003)
 The Graffiti Artist — саундтрек к одноимённому фильму (2005)
 Monsieur Gainsbourg Revisited (трибьют-альбом, посвящённый Сержу Генсбуру) (2006) (продюсер)
 Party Animals and Disco Biscuits (2008)
 Confessions of a Belladonna Eater'' (2011)
The Rare Birds (2019)
Born in 60's (2022)

Ссылки 
 Официальный сайт Кид Локо 

Диджеи Франции
Трип-хоп
Исполнители Atlantic Records